Єврохокейтур 1997–1998 () — 2-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Кубок Прагобанка 1997

Кубок Кар'яла

Кубок Балтики

Шведські хокейні ігри

Підсумкова таблиця Євротуру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокейні змагання у Швеції
1997 у хокеї з шайбою
1998 у хокеї з шайбою